L' aviron figure au programme des Jeux olympiques depuis 1900, les épreuves de 1896 étant annulées pour cause d'intempéries. Jusqu'en 1976, seuls les rameurs masculins étaient autorisés à participer à cet événement. À partir de 1996, les catégories « poids légers » ont fait leur apparition aux jeux.

Historique 
En octobre 2020, le congrès de la fédération internationale d'aviron s'est très majoritairement positionné pour introduire comme discipline l'aviron de mer accompagné de la suppression de la catégorie des poids légers pour respecter le quota de sportifs.

Liste des épreuves 
À partir de 2020, il y a autant d'épreuves masculines que féminines d'inscrites au programme.

Hommes

Femmes

Distances 
Les régates olympiques d'aviron se déroulent sur la distance de , y compris chez les femmes depuis 1988. Dans le passé, les courses ont été disputées sur des distances différentes :  en 1900,  en 1904 et 1908 et  en 1948.

Les courses se disputent entre 6 embarcations depuis les Jeux olympiques d'été de 1956.

Qualification 
Chaque pays ne peut engager qu'une seule embarcation par épreuve lors des Jeux olympiques. De plus, le nombre de places étant limité, des régates de qualification se déroulent durant l'année précédente, selon des critères fixés par la Fédération internationale des sociétés d'aviron (FISA). Les championnats du monde précèdent les Jeux olympiques et offrent de nombreuses places de qualification directe.

Médaillés

Rameurs les plus médaillés

Tableau des médailles 

Le tableau ci-dessous présente le bilan par nations, des médailles obtenues en aviron lors des Jeux olympiques d'été, de 1900 à 2016. Le rang est obtenu par le décompte des médailles d'or, puis en cas d'ex æquo, des médailles d'argent, puis de bronze.

Problèmes liés au dopage 
Cas de rameurs contrôlés positifs lors des Jeux olympiques :
 2000 : Andris Reinholds, Lettonie (Nandrolone).
 2004 : Olena Olefirenko, Ukraine (Ethamivan), médaille de bronze retirée.

Notes et références

Sources 
 Site officiel de Pékin 2008
 Site de la fédération internationale d'aviron
 Site « Olympic.org »
 Olympicquick.com
 Association des Internationaux d'Aviron